Kalish ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Kalish (1919–2000), US-amerikanischer Mathematiker und Philosoph
 Gilbert Kalish (* 1935), US-amerikanischer Pianist und Musikpädagoge
 Ryan Kalish (* 1988), US-amerikanischer Baseballspieler